Мари́я — парусный фрегат Российского императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, однако имел большее количество орудий (54 ор.) Заложен 15 июля 1826 на Соломбальской верфи. Строитель В. А. Ершов. Спущен 21 мая 1827, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 т;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 54 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 

В июле-августе 1827 фрегат в составе отряда перешел из Архангельска в Кронштадт.
Участвовал в войне с Турцией 1828—1829.
 В составе эскадры контр-адмирала П. И. Рикорда в июне 1828 вышел из Кронштадта в Средиземное море и в сентябре 1828 прибыл в Ла-Валлетту.
 11 октября 1828 эскадра покинула Мальту, 2 ноября пришла к о-ву Тенедос и до сентября 1829 блокировала пролив Дарданеллы.
 В 1830 фрегат вернулся из Архипелага в Кронштадт.
 В 1831 с отрядом находился в практическом плавании в Финском и Ботническом заливе.
 В 1832 тимберован в Кронштадте. В 1834—1837, 1839, 1842 и 1843 находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 3.7.1836 на Кронштадтском рейде участвовал в торжественной встрече Балтийским флотом ботика Петра I.
 В 1847 переоборудован в магазин в Кронштадте.

Командиры 
 П. Д. Ишкарин (1827—1830);
 Л. Я. Карпов (1831);
 П. М. Трескин (1834—1836);
 М. Н. Аболешев (1837, 1839);
 князь Н. А. Мышецкий (1840—1841);
 А. Т. Александровский (1842);
 Н. Н. Карякин (1843).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством